A seguir está uma lista com os navios comissionados no ano de 1976.

Navios comissionados por ano